Николай Николаевич Цветнов (; 1929—2016) — шведский и норвежский нейрохирург, иностранный член Российской академии наук (2014). Спортсмен, участник Олимпийских игр в Риме (1960) и Токио (1964).

Биография 
Родился 28 мая 1929 г. в Берлине (Германия). Сын Николая Александровича Цветнова, офицера казачьей армии (Деникина и Врангеля), который в 1920 г. уехал в Турцию, жил в Стамбуле, Праге, Берлине.

Получил высшее медицинское образование. Служил врачом в лётном дивизионе Бардофоса.
Стрелок-пистолетчик (1954—1973), член Норвежского офицерского клуба пистолетчиков (). 21 раз был победителем национальных соревнований в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метров (6 — индивидуально и 15 — в командном зачёте), поставил 4 рекорда страны. В 1963 году завоевал Королевский кубок Норвежской стрелковой ассоциации. Участник Олимпийских игр в Риме (1960) и Токио (1964).

В 1970 г. защитил докторскую диссертацию в Университете Гётеборга (Швеция), до 1973 г. проходил доцентуру там же в клинике.

С 1973 г. профессор Каролинского института и ассистент шефа нейрохирургического отделения Каролинской клиники Стокгольма.

В 1980 г. Указом короля Норвегии утверждён в пожизненном звании профессора экспериментальной нейрохирургии Университета Осло. С 1980 до ухода на пенсию в 1999 г. — главный врач клиники нейрохирургии при Государственном госпитале Осло.

Член-корреспондент немецкой и шведской Ассоциаций нейрохирургов, автор более 100 научных публикаций. 

Музыкант-балалаечник, более 70 раз выступал с Норвежским и с Датским государственными оркестрами, со Стокгольмским симфоническим оркестром. Завещал все свои музыкальные инструменты России.

Полиглот, знал 8 языков.

Иностранный член РАН (2014) — Отделение медицинских наук (клиническая медицина), Норвегия.

Умер 18 января 2016 года.

Награды 
 Орден Дружбы (17 февраля 1995 года, Россия) — за большой вклад в укрепление и развитие  российско-норвежских культурных связей и пропаганду русского музыкального искусства.
 Орден Югославского флага с золотым венком (1985, Югославия).

Примечания

Источники 
 Соотечественник №2 (10) февраль 2006 год
 Сын нейрохирурга и музыканта Николая Цветнова передал петербургской консерватории уникальную коллекцию балалаек
 Медицинский труэнтизм как важная проблема культуры и развития общества

Иностранные члены РАН
Преподаватели Университета Осло
Нейрохирурги
Стрелки Норвегии
Стрелки на летних Олимпийских играх 1960 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы Норвегии по стрельбе
Балалаечники по алфавиту